Törlbach ist ein Gewässername:

 Törlbach (Gernbach), rechter Oberlauf des Gernbachs (zur Mitternacher Ohe) bis zur Zellermühle, Gemeinde Kirchdorf im Wald, Landkreis Regen, Bayern
 Törlbach (Schwarzach), linker Zufluss von der Törlspitze der Schwarzach (zur Isel) in der Gemeinde St. Jakob in Defereggen, Bezirk Lienz, Tirol

Siehe auch:
 Thörlbach, rechter Nebenfluss der Mürz in Kapfenberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark